Rozchodnikowiec purpurowy, rozchodnik purpurowy (Hylotelephium telephium subsp. telephium) – gatunek rośliny z rodziny gruboszowatych (Crassulaceae). W Polsce tylko jako gatunek uprawiany.

Morfologia 
 Pokrój Zioło wieloletnie, bardzo okazałe do 60 cm wysokości, z korzeniem w kształcie buraka i skrętoległymi liśćmi. Pęd prosto wzniesiony, nie rozgałęziony lub gałęzisty w górnej części. 
 Liście Liście płaskie, grubawe, lancetowate, na brzegu ząbkowane, w nasadzie zwężone, o długości 2-7 cm, żywo zielone.
 Kwiaty Kwiaty małe, gwiazdkowate, gęsto skupione w wiechowatych kwiatostanach. Pojedyncze kwiaty jaśniej lub ciemniej purpurowoczerwone, z 5 wąskimi, niezrośniętymi płatkami korony i 10 pręcikami. Działki kielicha małe, niepozorne, w nasadzie nieco skupione. Nie wykształca się jednolita zalążnia, jest podzielona na 5 owocolistków. Owocami są suche, pękające mieszki.

Biologia i ekologia 
 Siedlisko: suche i wilgotne, niezbyt cieniste, często kamieniste miejsca na brzegach cieków i na skraju lasów i zarośli. Bylina.

Zastosowanie 
 Młode, soczyste liście o smaku korzennym dodaje się do sałatek ziołowych. Mniej nadają się na jarzynę gotowaną.
 Bywa uprawiany jako roślina ozdobna (rzadko).
 Niegdyś roślina lecznicza teraz niekiedy używana w medycynie ludowej.

Przypisy 

Gruboszowate
Ozdobne byliny ogrodowe

en:Hylotelephium telephium